В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Ліліан Дрешер здобула титул, у фіналі перемігши Шон Фолтс 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Бет Герр (чвертьфінал)
 Іноуе Ецуко (1-ше коло)
 Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
 Адріана Віллагран (2-ге коло)

 Ліліан Дрешер (переможниця)
 Шеллі Соломон (1-ше коло)
 Емілсе Лонго (чвертьфінал)
 Міріам Шропп (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу